Muzea paryskie:
 narodowe - (N)
 miejskie - (VP)
 prywatne - (P)

A 
 Musée Adzak 
 Musée d'Anatomie Delmas-Orfila-Rouviere 
 Petit Musée de l'Argenterie 
 L'Argonaute (Submarine) 
 Musée de l’Air et de L’Espace
 Musée de l’Armée 
 Musée Arménien de France 
 Musée d'Art Juif 
 Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris - (VP)
 Musée d'Art Naïf - Max Fourny 
 Musée national des Arts asiatiques-Guimet
 Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie 
 Musée des Arts de la Mode et du Textile 
 Musée des Arts Décoratifs 
 Musée des Arts et Métiers
 Musée national d’art moderne w Centre Georges Pompidou
 Musée national des Arts et Traditions populaires
 Musée des Arts Forains - Collection Jean-Paul Favand 
 Musée de l'Assistance Publique-Hopitaux de Paris

B 
 Musée Baccarat 
 Maison de Balzac - (VP)
 Musée de la bible et Terre Sainte 
 Musée Boleslas Biegas 
 Musée Bouchard 
 Musée Bouilhet-Christofle 
 Musée Bourdelle - (VP)
 Musée Edouard Branly

C 
 Musée Nissim de Camondo
 Musée Carnavalet - (VP)
 Fondation Cartier pour l'Art Contemporain
 Catacombes de Paris - (VP) 
 Musée Cernuschi - (VP)
 Musée de la chasse et de la Nature
 Musée du Cinema - Henri Langlois
 Cité des Sciences et de l'Industrie
 Musée Georges Clemenceau 
 Musée Cognacq-Jay - (VP)
 Musée - Librairie du Compagnonnage 
 Musée de la Contrefaçon 
 Fondation Le Corbusier 
 Musée de la Curiosité et de la Magie

D 
 Musée Dapper 
 Palais de la découverte
 Musée national Eugène Delacroix
 Fondation Dosne-Thiers 
 Musée Dupuytren

E 
 Musée des Égouts de Paris 
 Musée d'Ennery 
 Musée-Placard d'Erik Satie 
 Musée de l'érotisme 
 Espace Salvador Dalí 
 Musée de l'Eventail

F 
 Musée Pierre Fauchard 
 Musée de la Parfumerie Fragonard

G 
 Salle des Traditions de la Garde Républicaine 
 Manufacture Royale des Gobelins 
 Musée du Grand Orient de France de de la Franc-Maconnerie Européenne 
 Galeries nationales du Grand Palais
 Musée Grévin
 Musée Grévin - Forum des Halles

H 
 Musée Valentin Haüy 
 Musée Hébert
 Musée national Jean-Jacques Henner
 Musée en herbe 
 Musée d'Histoire contemporaine 
 Musée de l'Histoire de France 
 Musée d'Histoire de la médecine 
 Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu 
 Musée de l'holographie 
 Musée de l’Homme

I 
 Institut de France 
 Institut du monde arabe 
 Hôtel national des Invalides

J 
 Musée Jacquemart-André
 Musée Jean Moulin - (VP)
 Galerie nationale du Jeu de Paume

K

L 
 Musée national de la Legion d'Honneur et des Ordres de Chevalerie 
 Musée Lenine (Paris) 
 Luwr
 Musée du Luxembourg

M 
 Musée Maillol
 Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - (VP)
 Musée de la Marine (Paris)
 Musée Marmottan-Claude Monet
 Musée des Matériaux du Centre de Recherche sur les Monuments Historiques 
 Cabinet des Medailles et Antiques
 Centre de la Mer et des Eaux
 Musée Adam Mickiewicz 
 Musée de Mineralogie (Paris)
 Musée de la Mode et du Costume de la Ville de Paris - (VP)
 Musée Moissan
 Musée de la Monnaie de Paris
 Musée de Montmartre 
 Musée du Montparnasse
 Musée national des Monuments Français
 Musée national Gustave Moreau
 Musée national du Moyen Âge (thermes & hôtel de Cluny)
 Cité de la musique
 Musée de la musique

N 
 Musée de Notre Dame de Paris

O 
 Musée de l'Opéra National de Paris 
 Musée de l’Orangerie 
 Musée de l’Ordre de la Libération 
 Musée d’Orsay

P 
 Panthéon bouddhique - Hôtel Heidelbach
 Musée Pasteur 
 Pavillon de l'Arsenal 
 Pavillon des Arts - (VP) 
 Musée du Petit Palais 
 Musée Edith Piaf 
 Musée Picasso
 Musée Pierre Marly 
 Musée des Plans et Reliefs 
 Centre Georges Pompidou
 Musée de la Poste 
 Musée de la Poupée - Au Petit Monde Ancien 
 Musée des Collections Historiques de la Préfecture de Police 
 Musée de la Publicité (Paris)

Q 
 Musée du quai Branly

R 
 Musée de Radio France
 Musée Rodin

S 
 Musée de la Sculpture en Plein Air 
 Musée-Galerie de la Seita 
 Musée de la Serrure 
 Musée national du Sport

T 
 Institut Tessin 
 Palais de Tokyo - (VP)

U 
 Musée de l'université de médecine (Orfila et Dupuytren)

V 
 Maison de Victor Hugo - (VP) 
 Musée de la Vie Romantique - Maison Renan Scheffer - (VP) 
 Musée du Vin (Paris)

W

X

Y

Z 
 Musée Zadkine - (VP)

 
Paryż